Naselje u Srbiji:
 Novi Beograd , gradsko naselje u sastavu općine Novi Beograd , Grad Beograd

Općina u Srbiji:
 Novi Beograd (općina), gradska općina u sastavu Grada Beograda